PNI est un sigle qui peut désigner :
 Le Parti national indonésien, un parti politique ;
 Le Private Network Interconnect, une méthode pour le peering Internet ;
 Pro-Natura International, une ONG internationale agissant pour le développement durable ;
 La psycho-neuro-immunologie, une discipline médicale.